Азиз Алиев:
 Алиев, Азиз Джамиль оглы (род. 1975) — азербайджанский хирург.
 Алиев, Азиз Мамед Керим оглы (1897—1962) — советский и азербайджанский государственный и партийный деятель.